Název Vážany má více obcí:
 Vážany (okres Blansko) – obec v okrese Blansko
 Vážany (okres Uherské Hradiště) – obec v okrese Uherské Hradiště
 Vážany (okres Vyškov) – obec v okrese Vyškov
 Vážany nad Litavou – obec v okrese Vyškov 

nebo částí obcí:
 Vážany (Kroměříž) – část města Kroměříž v okrese Kroměříž
 Královopolské Vážany – část města Rousínov v okrese Vyškov